Lyn Brown peut aussi faire référence à:
 Lyn Brown (née en 1960), femme politique travailliste britannique ;
  (1911-1967), joueuse de baseball américaine ;
 Lynne Brown (née en 1961), femme politique sud-africaine ;
  (née en 1988), militaire décorée  et personnel médical américaine.